Diarrassouba ist der Familienname folgender Personen:
 Drissa Diarrassouba (* 1994), ivorischer Fußballspieler
 Ousmane Viera Diarrassouba (* 1986), ivorischer Fußballspieler
 Salifou Diarrassouba (* 2001), burkinisch-ivorischer Fußballspieler